

Persone
 Bonaventure Kalou (1978) – ex calciatore ivoriano
 Manueli Kalou (1988) – calciatore figiano
 Salomon Kalou (1985) – calciatore ivoriano
 Sekonaia Kalou (1984) rugbista a 15 figiano

Altro
 23663 Kalou – asteroide della fascia principale
 Ol Kalou – città del Kenya, capoluogo della contea di Nyandarua